Cet article présente les résultats de la Coupe de France de rink hockey masculin pour la saison 2005-2006.

Tour préliminaire 

|}

Seizièmes de finale 

|}

Tournoi final

Liens externes

Notes et références 

2006
Rink hockey en 2005
Rink hockey en 2006